Скан-код () — в IBM-совместимых компьютерах код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата. При нажатии любой клавиши контроллер клавиатуры распознаёт клавишу и посылает её скан-код в порт 60h. При отпускании клавиши контроллер клавиатуры устаревшего формата IBM PC/XT посылает в тот же порт скан-код, увеличенный на 80h, а более нового формата IBM PC/AT — два байта: F0h и скан-код (скан-коды клавиатуры AT также отличаются от XT, см. таблицу). Некоторые клавиши генерируют не один, а несколько скан-кодов (так, правые , , , обе , а также , , , , , , , стрелки и все ACPI- и мультимедиа-клавиши генерируют два скан-кода, первый из которых — E0, клавиша  генерирует 4 скан-кода, а клавиша  — даже 6 скан-кодов). Каждый байт, записанный в порт 60h, генерирует аппаратное прерывание int 09h.

Скан-коды жёстко привязаны к каждой клавише на аппаратном уровне и не зависят ни от состояния индикаторов ,  и , ни от состояния управляющих клавиш (, , ).

Скан-коды клавиш 
Все скан-коды ниже даются в шестнадцатеричной системе.

Большинство скан-кодов на XT-клавиатуре соответствуют физическому местоположению клавиш, начиная с клавиш Esc (код 01) и цифровых клавиш 1-9 (коды 02-0A). К примеру, клавиши второго ряда (             ) имеют последовательные скан-коды 0F-1C (15-28 в десятичной системе).

На клавиатурах другой раскладки (например, AZERTY) скан-коды соответствуют расположению клавиш: так, у французского  скан-код как у американского . Преобразованием скан-кодов в коды нажатых клавиш занимается ОС или BIOS.

Во всех операционных системах фирмы Microsoft, скан коды из набора 2 (AT) преобразуются в скан-коды набора 1 (XT), и все приложения получают уже скан-коды набора 1.

В чистом DOS клавиша  генерирует 6 скан-кодов при нажатии и не генерирует скан-кодов при удержании и отпускании. Под Windows же (в том числе и в VMware и DOSBox) клавиша  работает так же, как и любая другая: при нажатии и удержании генерирует скан-коды E1,1D,45, а при отпускании — E1,9D,C5.

Коды клавиш  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  могут содержать кроме указанных в таблице дополнительно: E0,2A — при нажатии (до основного кода), E0,AA — при отпускании (после основного кода). А при удержании клавиши  наоборот: E0,AA — при нажатии (до основного кода), E0,2A — при отпускании (после основного кода), код клавиши  при этом генерируется отдельно.

См. также 
 ASCII код

Ссылки 
 Keyboard Scan Codes (XT) 
 Keyboard Scan Codes (AT) 
 Документация по USB HID, включая скан-коды клавиш

Клавиатура